Ambt Montfort kan verwijzen naar:
 Ambt Montfort (drostambt), een historisch gebied in Opper-Gelre
 Ambt Montfort (gemeente), een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Limburg